Polna – wieś w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim
 Polná – miasto w Czechach
 Polna – góra w Sudetach Zachodnich, jedna z Gór Kaczawskich
 Polna – potok, dopływ Nysy Kłodzkiej
 Polna – ulica w Warszawie
 Zakłady Automatyki POLNA SA

Zobacz też 
 Polne